L'esgrima és un esport que forma part del programa oficial des dels primers Jocs Olímpics d'Estiu de 1896 disputats a Atenes (Grècia), i juntament amb l'atletisme, el ciclisme, la gimnàstica i la natació són els cinc esports que sempre hi han estat presents. La competició femenina s'inicià en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1924 disputats a París (França).

Els grans dominadors de la disciplina són Itàlia, França i Hongria.

Programa 
L'esgrima actual s'agrupa sota tres disciplines, que són disputades en proves individuals i en equips:
 Floret
 Espasa
 Sabre

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller 
en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Esgrima als Jocs Olímpics d'estiu de 1906. Aquesta edició correspon als anomenats Jocs Intercalats, no reconeguts oficialment pel Comitè Olímpic Internacional (COI).
 Llista de medallistes olímpics d'esgrima (homes)
 Llista de medallistes olímpics d'esgrima (dones)
 Campionat del Món d'esgrima

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Esgrima